Big Horn peut faire référence à :

 Big Horn, l'un des sommets des Goat Rocks ;
 le comté de Big Horn (Wyoming) ;
 le comté de Big Horn (Montana) ;
 la Bataille de Little Big Horn ;
 la rivière Bighorn.